Hübschmann (variante: Hübschman) può riferirsi a:

Claudia Hübschmann (1975), attrice tedesca
Heinrich Hübschmann (1848−1908), linguista tedesco
Johannes Hübschmann (1867-1930), giurista e politico tedesco
Klaus Hübschmann (1932), atleta tedesco
Kurt Hutton (pseudonimo di Kurt Hübschmann; 1893-1960), fotografo tedesco-britannico
Tomáš Hübschman (1981), calciatore ceco
Werner Hübschmann (1901−1969), compositore tedesco